

Település 
 Arad, város Romániában
 Arad, város Izraelben
 Arad, Kisújfalu településrésze Szlovákiában

Keresztnév 
 Arad, magyar keresztnév

Megye 
 Arad vármegye, egykori vármegye a Magyar Királyság délkeleti részén
 Arad megye, megye Romániában